Dušanovo est un toponyme qui peut désigner :
Dušanovo, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Leskovac, district de Jablanica ;
Dushanovë/Dušanovo, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Prizren, district de Prizren.